— видеоигра жанра tube shooters, разработанная и выпущенная компанией Konami в 1983 году в США и Японии на аркадных автоматах. Позже игра была переиздана Konami при участии компаний Digital Eclipse, Parker Bros и Ultra Games для множества игровых платформ — Atari 2600, Atari 5200, Atari 8-bit, Commodore 64, ColecoVision, Famicom Disk System, NES, PlayStation, Game Boy Advance, мобильных телефонов и Xbox 360 (Game Room).

Сюжет 
Год 2500. Человечество колонизировало всю Солнечную систему, заселив все планеты от Плутона до Меркурия. Колонии существовали в мире и спокойствии до тех пор, пока на территорию людей не вторглись корабли смерти враждебных инопланетян. Инопланетным захватчикам удалось обезвредить весь флот людей и захватить все планеты Солнечной системы. Теперь единственный шанс человечества избежать полного уничтожения — одинокий пилот космического истребителя, отправляющийся с края системы освобождать захваченные планеты одну за другой.

Геймплей 
Игра относится к жанру tube shooters, поджанру статических shoot 'em up. Как и в фиксированных шутерах (например Galaga), игроку предоставлена одна ось движения, но не по линии, а по замкнутому кольцу на внешнем краю игрового экрана. Игрок управляет космическим истребителем и должен на протяжении 24 (или 39 — в версии на NES) уровней уничтожать многочисленных врагов — космические корабли неприятеля и избегать столкновения с различными препятствиями — метеоритами, огненными шарами и т. п. Большая часть врагов появляется группами как бы из-за экрана и, после непродолжительного движения по экрану, «удаляется» в центр игрового экрана, сильно уменьшаясь в размерах, так что попасть в противника становится намного сложнее. Часть врагов может появляться одиночно и самостоятельно покидать экран, если их не уничтожить.

Цель игры — освободить по одной все планеты Солнечной системы от захватчиков. Точнее, все планеты, Плутон и Солнце освобождаются только в расширенной версии NES, а в аркадной версии и остальных портах присутствуют только Нептун, Уран, Сатурн, Юпитер, Марс и Земля. Каждая планета представляет собой один уровень, разбитый на три этапа (кроме Нептуна в оригинальной версии, состоящего из двух частей).

В расширенной версии NES каждый этап имеет отличное построение, так в каждом первом этапе игроку необходимо отбить четыре волны вражеских кораблей, в каждом втором вдобавок к этому появляется непрерывно стреляющая станция в центре экрана, которую также необходимо уничтожить, а в заключительном этапе после четырёх групп инопланетных захватчиков игроку предстоит встреча с «боссом» — особенно сильным противником. Кроме того, во всех версиях игры после прохождения очередной планеты начинается бонусный уровень, позволяющий игроку набрать дополнительные пункты, не боясь потерять свой корабль, который в основной игре уничтожается уже с первого попадания или столкновения.

Версии игры 
С момента выхода Gyruss была переиздана для многих игровых платформ. Не считая расширенной версии для NES, остальные варианты практически в точности копировали оригинал, отличаясь лишь графически, в зависимости от возможностей игровой платформы. Из небольших изменений, например, отсутствие в версии игры для Atari 2600, Atari 5200 и компьютеров Atari возможности сбить специальный объект на экране, удваивающий мощность стрельбы космического истребителя игрока. Из других особенностей — присутствие объяснительного ролика на Family Computer Disk System и карта Солнечной системы на NES.

Дважды игра выходила в составе сборников классических игр Konami, первый раз в 1999 году на PlayStation в сборнике Konami Arcade Classics (вместе с такими играми как Pooyan, Scramble, Yie Ar Kung-Fu) и второй раз — в 2002 году на Game Boy Advance в составе Konami Collector’s Series: Arcade Advanced вместе с пятью другими ранними продуктами компании.

Критика 
В критических отзывах Gyruss получила в зависимости от игровой системы оценки от высоких, до достаточно низких. Так, немецкий журнал  в ноябрьском выпуске 1984 года назвал игру (её версию для компьютера Commodore 64) удачной копией аркадного оригинала с очень хорошим музыкальным сопровождением. По мнению рецензента Хайнриха Ленхардта, Gyruss является первой со времён Zaxxon игрой, привнёсшей нечто новое в жанр шутеров, и понравится каждому любителю жанра Action-игр.

Достаточно высокую оценку получила ColecoVision-версия Gyruss — коммерческая информационная база All Game Guide оценила игру в , назвав игру одним из лучших космических шутеров на этой системе, с качеством, близким к оригиналу, и обязательной к приобретению для каждого владельца ColecoVision. AllGame так же отметила качественную музыку игры. При этом на том же сайте версия игры для NES получила лишь оценку 3/5, а Gyruss для Atari VCS — всего 2/5 балла. В версии для NES была отмечена улучшенная графика, ставшая схожей с таковой в игре Gradius, а основным минусом Gyruss на приставке Atari было названо неудачное управление.

Менее высокие оценки получила последняя на 2012 год версия игры, вышедшая в 2007 году для Xbox 360 Game Room — игрового сервиса, позволяющего загружать классические видеоигры. Так, по данным веб-сайта MobyGames на основе нескольких рецензий средняя оценка данной версии Gyruss составляет всего 44/100. К примеру, англоязычный новостной и информационный веб-сайт, освещающий тематику компьютерных игр — IGN, оценил космические приключения от Konami для Game Room всего в 4,8 баллов из 10, в том числе 5,0/10 за игровой процесс и по 4,0/10 было поставлено за графику, звук и .

Прочие факты 

 Основная музыкальная тема игры, присутствующая во всех её версиях, — это слегка изменённая Токката и фуга ре минор (BWV 565) — произведение для органа, написанное Иоганом Себастьяном Бахом.
 Дизайнер оригинальной аркадной игры — , основатель компании , участвовавший в создании таких игр, как Folklore, Breath of Fire III, игр серий Resident Evil, Street Fighter, Genji, Mega Man,  и The Legend of Zelda.
 Популярный веб-сайт, представляющий собой онлайн-энциклопедию, посвящённую аркадным автоматам — Killer List of Videogames, включил Gyruss в список 100 лучших аркадных видеоигр всех времён.

Примечания

Ссылки 
 
  

Игры жанра Shoot 'em up
Компьютерные игры 1983 года
Игры для аркадных автоматов
Игры для Atari 2600
Игры для Atari 5200
Игры для 8-битного семейства Atari
Игры для Commodore 64
Игры для ColecoVision
Игры для NES
Игры для Famicom Disk System
Игры для Game Boy Advance
Игры для PlayStation
Игры для Xbox 360
Игры для мобильных телефонов
Многопользовательские игры
Компьютерные игры с двухмерной графикой
Компьютерные игры, разработанные Konami
Компьютерные игры, изданные Konami